Лос А̀нджелис може да се отнася за:
 Лос Анджелис – град в щата Калифорния, втори по население в САЩ.
 Район на Голям Лос Анджелис – градска агломерация в Южна Калифорния с център в Лос Анджелис.
 Лос Анджелис – международното летище на Лос Анджелис.
 Лос Анджелис – окръг в щата Калифорния.
 Лос Анджелис – река, протичаща през Лос Анджелис.
 Лос Анджелис – американски футболен клуб от Лос Анджелис.
 Лос Анджелис – серия многоцелеви атомни подводници на ВМС на САЩ.

Лос Анхелес 
„Лос А̀нхелес“ е произношението на Los Angeles на испански език.
 Виктория де Лос Анхелес (1923 – 2005) – испанска певица.
 Лос Анхелес – град, административен център на провинция Биобио в Чили.

Вижте също 
 USS Los Angeles – наименование на няколко кораба от ВМС на САЩ.